Уточкин — фамилия; имеет женскую форму Уточкина. Известные носители:
 Уточкин, Александр Степанович (1924—1992) — советский арахнолог.
 Уточкин, Павел Петрович (1910—?) — советский оператор документального кино, лауреат Сталинской премии второй степени.
 Уточкин, Сергей Исаевич (1876—1916) — один из первых русских авиаторов и лётчиков-испытателей.
 Уточкин, Юрий Иванович (род. 1946) — советский и российский учёный-металлург, специалист в области комплексного рафинирования жидких расплавов.

См. также 
 Улица Уточкина